Ainvelle, commune française de la Haute-Saône ;
 Ainvelle, commune française des Vosges.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France